Ilsa (telenovela)
Ciclone Ilsa (2009)

Filmes
 Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks
 Ilsa, She Wolf of the SS
 Ilsa, the Tigress of Siberia

Desambiguação